Ранчо Оливија има више значења:

 Ранчо Оливија (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Оливија (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику